Curtain est un mot anglais qui signifie « rideau ». Curtain est également un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronymes  
 Ruth Curtain (1941-2018), mathématicienne australienne.

Toponymes  
 Curtain Theatre (ou simplement le Curtain), un théâtre de l'ère élisabéthaine situé à Londres.

Arts 
 , titre original de Hercule Poirot quitte la scène, roman d'Agatha Christie publié en 1975 ;

 Curtains, film d'horreur canadien réalisé par Richard Ciupka sorti en 1983 ;
 Curtains, album du musicien américain John Frusciante sorti en 2005.

Homonymie de titre